Susquehanna – rzeka we wschodniej części Stanów Zjednoczonych
Gminy w USA:
 Susquehanna (ang. Susquehanna Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 Susquehanna (ang. Susquehanna Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin
 Susquehanna (ang. Susquehanna Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Juniata
 Susquehanna (ang. Susquehanna Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
 Susquehanna (ang. Susquehanna Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Susquehanna (ang. Susquehanna County) – w stanie Pensylwania